Жюлі Алар-Декюжі була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Ліндсі Девенпорт виграла титул, перемігши у фіналі Магі Серна з рахунком 6–2, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  'Ліндсі Девенпорт (переможниця)
  Наталі Тозья (2-ге коло)
  Аманда Кетцер (2-ге коло)
  Магдалена Малеєва (2-ге коло)

 Сандрін Тестю ''(1-ше коло) 
 Сільвія Фаріна-Елія ''(чвертьфінал) 
 Меган Шонессі ''(чвертьфінал) 
 Кончіта Мартінес ''(2-ге коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Britannic Asset Management International Championships 2001 Draw 

Britannic Asset Management International Championships
2001